La stagione 2009 della F3 Euroseries  è stata la settima del campionato di Formula 3 Euro Series. La stagione consistette in dieci appuntamenti da due gare ciascuni, iniziati con un weekend a Hockenheim il 16 maggio, e terminati il 25 ottobre, sempre sullo stesso circuito. Jules Bianchi ha conquistato il titolo, correndo per l'ART Grand Prix, vincendo la sua ottava gara stagionale sul Circuito di Digione.

Piloti e team 
 Tutti utilizzano vetture Dallara F308 .

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti 
 I punti vengono assegnati secondo lo schema seguente:

 I risultati dei poleman sono scritti in grassetto; chi ottiene la pole in gara 1 guadagna un punto, tranne che nella gara di Brands Hatch.
 I risultati dei piloti che ottengono il gpv sono scritti in corsivo.
 1 - Stefano Coletti è squalificato nella prima gara del Norisring, a causa di un diverbio post gara con Jules Bianchi. Coletti è stato così escluso dal weekend di gara e in gara 1 nessun pilota ha ottenuto i punti del terzo.

Classifica Team

Coppa delle Nazioni

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 07
Euro Series